



Гідронім 
 Сунжа — річка в Північній Осетії, Чечні та Інгушетії, права притока річки Терек. Тече Терсько-Сунженською височиною.

Ойконім 
 Сунжа — місто в Росії, адміністративний центр Сунженського району Інгушетії. До 5 червня 2015 року смт мало статус станиці, будучи таким чином найбільш населеним сільським населеним пунктом в Росії і одним з найбільших у світі.

Див. також 
 Сунженський район
 Сунженський хребет
 Сунженський козацький округ

Примітки